Il doppio del torneo di tennis WTA New Jersey 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Jo Durie e Sharon Walsh-Pete che hanno battuto in finale Rosalyn Nideffer e Candy Reynolds 4-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Rosalyn Nideffer /  Candy Reynolds (finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (semifinali)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (secondo turno)
 Jo Durie /  Sharon Walsh-Pete (Campionesse)

 Virginia Ruzici /  Catherine Tanvier (secondo turno)
 Lea Antonoplis /  Barbara Jordan (secondo turno)
 Anne Hobbs /  Andrea Jaeger (quarti di finale)
 Christiane Jolissaint /  Ivanna Madruga-Osses (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1983